Безымянское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Безымянское сельское поселение — входит в Михайловский район Волгоградской области
 Безымянское сельское поселение — входит в Энгельсский район Саратовской области